Coninck (Schreibweisen auch De Coninck, de Coninck, DeConinck, Deconinck) ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur de Coninck, belgischer Automobilingenieur, siehe Automobiles Excelsior #Unternehmensgeschichte
 David de Coninck (1636–1687), niederländischer Maler
 François De Coninck (1902–??), belgischer Ruderer 
 Frank De Coninck (1945–2022), belgischer Diplomat
 Heleen de Coninck, (* 1977), niederländische Klimawissenschaftlerin
 Herman de Coninck (1944–1997), belgischer Autor
 Jeroen De Coninck (* 1956), belgischer Comiczeichner
 Leon De Coninck, belgischer Fußballspieler 
 Monica De Coninck (* 1956), belgische Politikerin (sp.a)
 Patrice de Coninck (1770–1827), niederländischer Jurist und Politiker
 Pieter de Coninck († 1332/1333), französischer Aufständischer
 Wim De Coninck (* 1959), belgischer Fußballspieler

de Coninck steht für:
 (12526) de Coninck, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Coninx
 Koninck